Arae ist der Name folgender Titularbistümer:

 Titularbistum Arae in Mauretania (ital.: Are di Mauritania) 
 Titularbistum Arae in Numidia (ital.: Are di Numidia) 

Siehe auch:
 Ara
 ARE